El Torneig de San José 2021, oficialment conegut com a Mubadala Silicon Valley Classic 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 500 de la WTA. La 48a edició del torneig es va celebrar entre el 2 i el 8 d'agost de 2021 al campus de la San Jose State University de San José, Califòrnia, Estats Units.

La tennista local Danielle Collins va guanyar el segon títol de la temporada, dues setmanes després del primer.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
WTA Tour 2021